Батія — назва, що може означати ім'я персонажів давньогрецької міфології, назву населеного пункту, назву роду в зоології.

 Батія (також Батея, ) — прародителька троянських царів.
 Батія — дружина спартанського царя Ойбала.
 Батія () — село в Румунії
 Батія (Batia) — рід лускокрилих метеликів.